Sosialistisk Venstreparti (SV) – lewicowa partia norweska założona w 1975 roku.

Partia należy do Sojuszu Nordyckiej Zielonej Lewicy.

Partia powstała w 1975, po rozpadzie partii Sosialistisk Valgforbund. Od lat 60. do lat 80. polityka SV zakładała zbliżenie z państwami z bloku wschodniego, oraz opowiadali się za wyjściem Norwegii z NATO.

Najlepszy okres dla partii nadszedł w okresie 2005–2013, kiedy partia znajdowała się w rządzie Jensa Stoltenberga.

Podczas wyborów parlamentarnych w 2017 partia uzyskała 6,0% głosów, dzięki czemu uzyskała 11 miejsc w parlamencie. W 2021 roku partia otrzymała 7,6% głosów, zyskując 13 miejsc w parlamencie.

Przewodniczący SV 
 Audun Lysbakken od 2012
 Kristin Halvorsen 1997–2012
 Erik Solheim 1987–1997
 Theo Koritzinsky 1983–1987
 Berge Furre 1976–1983
 Berit Ås 1975–1976

Przypisy 

Partie i ugrupowania w Norwegii
Partie Zielonych
Partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne
Partie eurosceptyczne